LNB, sigle composé des trois lettres L, N et B, peut faire référence à :

Sport
 , différentes ligues nationales de basket en Suisse et en France. 
 Liga Nacional de Básquet, championnat d'Argentine de basket-ball.
 Ligue nationale B, deuxième division suisse de hockey sur glace, même si elle est désormais abrégée SL, pour Swiss League.

Autres
 Tête universelle pour la réception de satellites (appelée universal LNB ou low noise block-converter en anglais).